Бордон:

 Бордон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Бордон, Виллер (1949—2015) — итальянский политик.
 Бордон, Ивано (род. 1951) — итальянский футболист, вратарь.
 Бордон, Марсело (род. 1976) — бразильский футболист.